Joazeiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Juazeiro do Norte, ort, Ceará, 
 Juazeiro, ort, Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar